Název Ves může být:

 vesnice
 Ves (Černousy) – část obce Černousy v okrese Liberec

součást zeměpisného názvu
 Anenská Ves – část obce Krajková v okrese Sokolov
 Bellova Ves – slovenská obec v okrese Dunajská Streda
 Česká Ves – více významů
 Dlhá Ves – slovenská obec v okrese Rožňava
 Dlouhá Ves – více významů
 Dolná Ves – slovenská obec v okrese Žiar nad Hronom
 Dolní Ves – část města Fryšták v okrese Zlín
 Drhovle Ves – část obce Drhovle v okrese Písek
 Dulova Ves – slovenská obec v okrese Prešov
 Františkova Ves – část obce Petrovice u Sušice v okrese Klatovy
 Gemerská Ves – slovenská obec v okrese Revúca
 Horná Ves – více významů
 Horní Ves – více významů
 Hrnčiarska Ves – slovenská obec v okrese Poltár
 Hurbanova Ves – slovenská obec v okrese Senec
 Chlupatá Ves – část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Ješkova Ves – slovenská obec v okrese Partizánske
 Jiterní Ves – část obce Jílovice v okrese České Budějovice
 Jindřichova Ves – část obce Kalek v okrese Chomutov
 Janova Ves – více významů
 Karlova Ves – více významů
 Kostolná Ves– slovenská obec v okrese Prievidza
 Krásná Ves – obec v okrese Mladá Boleslav
 Krásna Ves – slovenská obec v okrese Bánovce nad Bebravou
 Krátká Ves – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Křivá Ves – část obce Velké Popovice v okrese Praha-východ
 Krížová Ves – slovenská obec v okrese Kežmarok
 Kunčina Ves – obec v okrese Blansko
 Nacina Ves – slovenská obec v okrese Michalovce
 Nová Ves – více významů
 Olbramovice Ves – část obce Olbramovice v okrese Benešov
 Panská Ves – část města Dubá v okrese Česká Lípa
 Pavlova Ves – slovenská obec v okrese Liptovský Mikuláš
 Petrova Ves – slovenská obec v okrese Skalica
 Prostřední Ves – část obce Bohdaneč v okrese Kutná Hora
 Pohorská Ves – obec v okrese Český Krumlov
 Slovenská Ves – slovenská obec v okrese Kežmarok
 Stará Ves – více významů
 Svobodná Ves – část obce Horka I v okrese Kutná Hora
 Šlikova Ves – část obce Podhradí v okrese Jičín
 Týmova Ves – část městyse Lukavec v okrese Pelhřimov
 Uhorská Ves – slovenská obec v okrese Liptovský Mikuláš
 Veliká Ves – více významů
 Velká Ves – více významů
 Veľká Ves – slovenská obec v okrese Poltár
 Veľká Ves nad Ipľom – slovenská obec v okrese Veľký Krtíš
 Ves Bílá Voda – část obce Bílá Voda v okrese Jeseník
 Ves Touškov – obec v okrese Plzeň-jih
 Vranovská Ves – obec v okrese Znojmo
 Záhorská Ves – slovenská obec v okrese Malacky
 Zadní Ves – část obce Karlovice v okrese Bruntál
 Zelená Ves – část obce Mezilesí v okrese Pelhřimov

Podobné názvy 
 Kněževes
 Víska

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno